Ту́ровская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Туровская улица — улица в Воронеже.
 Туровская улица — улица в Пушкине.
 Туровская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Туровская улица — улица в Киеве.